Ел Тореон има више значења:

 Ел Тореон (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тореон (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тореон (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тореон (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тореон (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тореон (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тореон (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Тореон (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Тореон (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тореон (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Тореон (Екуандурео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Тореон (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Тореон (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Тореон (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Тореон (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Тореон (Сан Мигел де Оркаситас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Тореон (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику